Divizia Albastră se poate referi la: 

 Divizia Albastră, o unitate spaniolă de voluntari care a luptat de partea Germaniei Naziste în timpul celui de-al doilea război mondial, pe frontul al doilea război mondial. 
 Brigada irlandeză (războiul civil spaniol), o unitate de voluntari fasciști irlandezi care au luptatu de partea falangiștilor spanioli în războiul civil spaniol, numită și Divizia Albastră